Ulf Weinstock, švedski hokejist, * 10. avgust 1952, Švedska.

Weinstock je v švedski ligi igral za klube Leksands IF, Västra Frölunda HC in Mörrum GoIS, tri sezone pa tudi za Stjernen Hockey v norveški ligi. V sezonah 1972/73 in 1973/74 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka s klubom Leksands IF, katerega član je bil štirinajst sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco odigral 125 tekem.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 5
| 7
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 32
| 3
| 6
| 9
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 5
| 11
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 30
| 5
| 14
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 8
| 15
| 23
|
| 26
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 6
| 13
| 19
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 33
| 2
| 11
| 13
|
| 31
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 3
| 6
| 9
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 4
| 6
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 7
| 12
| 19
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 30
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 2
| 9
| 11
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stjernen Hockey
| Norveška liga
| 84/85
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stjernen Hockey
| Norveška liga
| 85/86
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stjernen Hockey
| Norveška liga
| 86/87
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mörrum GoIS
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 14
| 5
| 7
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 470
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 332
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Stjernen Hockey
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Mörrum GoIS